Sturmius steht für:

 Sturmius (nach 700–779), bajuwarischer Missionar und Gründerabt des Klosters Fulda

Sturmius ist der Familienname folgender Personen:
 Achatius Sturmius (1569–1630), Universitätsnotar an der Universität Tübingen
 Hubertus Sturmius (um 1547–um 1605), deutscher reformierter Theologe
 Johannes Sturmius, siehe Johannes Sturm (1507–1589), Straßburger Humanist und Pädagoge
 Urban Sturmius, siehe Urban Sturm (um 1523–1565), deutscher Dichter, Rhetoriker und Musiker

Siehe auch:
 Sturm (Name)